Maxim Romaschenko (Maksim Romatsjenko,  Wit-Russisch: Максім Рамашчанка, Oekraïens: Макси́м Рома́щенко) (Pavlohrad, 31 juli 1976) is een Wit-Russische voetbalspeler van Oekraïense afkomst.  Hij heeft 50 interlands gespeeld en met 20 doelpunten nog altijd de recordhouder is voor het Wit-Russische elftal.

Wit-Russisch voetballer